Большой Бадак — река в России, протекает в Рутульском районе Дагестана. Устье реки находится в 204 км по правому берегу реки Самур. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самур. Речной бассейн реки — Терек.

Код объекта в государственном водном реестре — 07030000412109300002194.

Примечания 

Притоки Самура
Реки Дагестана